34-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин 1990 года прошёл в Кишинёве, Молдавская ССР. Турнир проводился в два этапа. Первый проводился по швейцарской системе в 9 туров. Лучшие восемь спортсменок по его итогам играли на втором этапе по круговой системе. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионками страны стали Алевтина Лазаренко и Юлия Вайнштейн, третьей финишировала Наталья Лебедева.

Финальный этап

Литература 
 Журнал "Шахматное обозрение" № 5 1991.

Женщины
1990 год в шашках
Спорт на Молдове в 1990 году
Спортивные соревнования в Кишинёве
Соревнования по шашкам в Молдове
Чемпионаты СССР в 1990 году